Camarinal es un término geográfico que puede referirse a:

 Punta Camarinal, cabo situado en la vertiente atlántica del norte del Estrecho de Gibraltar, en la localidad española de Tarifa.
 Umbral de Camarinal, umbral batimétrico (equivalente submarino al collado de montaña) que separa el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.
 Faro de Camarinal, faro se encuentra en Zahara de los Atunes.